Osoby noszące nazwisko Chase
 Arthur Chase (1874–?) – brytyjski kolarz torowy
 Bailey Chase (ur. 1972) – amerykański aktor
 Brian Chase (ur. 1978) – amerykański perkusista
 Charley Chase (1893–1940) – amerykański aktor, reżyser i scenarzysta
 Chevy Chase (ur. 1943) – amerykański aktor i komik
 Chris Chase (1924–2013) – amerykańska modelka, dziennikarka i aktorka
 Clifford Chase – amerykański pisarz
 Daveigh Chase (ur. 1990) – amerykańska aktorka
 David Chase (ur. 1945) – amerykański scenarzysta, reżyser i producent filmowy
 Haldon Chase (1923–2006) – amerykański archeolog
 Ilka Chase (1900–1978) – amerykańska aktorka i pisarka
 James Hadley Chase (1906–1985) – brytyjski pisarz
 John Chase (1906–1994) – amerykański hokeista
 Jonathan Chase (ur. 1979) – amerykański aktor
 Liz Chase (1950–2018) – zimbabwejska hokeistka na trawie
 Mary Chase (1907–1981) – amerykańska dramatopisarka
 Richard Chase (1950–1980) – amerykański seryjny morderca
 Salmon Chase (1808–1873) – amerykański polityk i prawnik
 Samuel Chase (1741–1811) – amerykański polityk i prawnik
 Vicki Chase (ur. 1985) – amerykańska aktorka pornograficzna
 William C. Chase (1895–1986) – amerykański wojskowy
 William Merritt Chase (1849–1916) – amerykański malarz i pedagog

 Geografia
Miejscowości w USA:
 Chase – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Matanuska-Susitna
 Chase – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
 Chase – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Rice
 Chase – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto
Gminy w USA:
 Chase (ang. Chase Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lake
 Chase (ang. Chase Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Chase (ang. Chase County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Chase (ang. Chase County) – w stanie Nebraska
Kanada:
 Chase Island – kanadyjska wyspa na Zatoce Frobishera

 Kultura
 Chase – amerykański zespół jazz-rockowy
 Chase – minialbum zespołu The Boyz z 2020 roku
 Chase – amerykański serial telewizyjny
 Cordelia Chase – fikcyjna postać z serialu Buffy: Postrach wampirów i Anioł ciemności
 Robert Chase – fikcyjna postać z serialu Dr House

Budynki
 Chase Tower – wieżowiec w Chicago
 Chase Tower – wieżowiec w Indianapolis
 Chase Tower – wieżowiec w Phoenix
 Chase Field – stadion baseballowy w Phoenix

 Inne
 USS Chase – amerykańskie okręty
 JPMorgan Chase – holding finansowy